Il termine Macèdone è usato per definire:

 Antico macedone – la lingua parlata in antichità nell'antico Regno di Macedonia;
 Macedoni – antico popolo di cui fu re Alessandro Magno;
 Macedone – ciò che è relativo alla regione settentrionale della Grecia;
 Macedoni o slavo-macedoni – gruppo etnico moderno;
 Macedone – ciò che è relativo alla vecchia Repubblica Jugoslava di Macedonia;
 Macedone o slavo-macedone – la lingua parlata in Macedonia del Nord;
 come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile alla Macedonia del Nord. Per le persone vedi anche lista di macedoni;
 Macedone – variante del nome proprio di persona Macedonio
 Macedone – personaggio della mitologia greca

Pagine correlate
Macedonia
Macedonio

Altri progetti